Стабилитрон — электронный прибор, имеющий на вольт-амперной характеристике участок с очень высокой крутизной (напряжение на элементе почти не изменяется при значительном изменении тока), и предназначенный для работы в этом участке. Разновидности стабилитрона:
 Полупроводниковый стабилитрон
 Стабистор в отличие от стабилитрона работает на прямой ветке ВАХ.
 Стабилитрон коронного разряда
 Стабилитрон тлеющего разряда

См. также
 Бареттер